The Baron, un court-métrage de 1911 réalisé par Mack Sennett ;
 The Baron, un film de 1977 réalisé par Phillip Fenty ;
 The Baron, le titre original de la série télévisée britannique Alias le Baron (1966-1967) ;
 The Baron, un album de Johnny Cash sorti en 1981.